Stati Uniti d'America
Goshen – città della contea di Pike, Alabama
Goshen – città della contea di Washington, Arkansas
Goshen – census-designated place della contea di Tulare, California
Goshen – città della contea di Litchfield, Connecticut
Goshen – capoluogo della contea di Elkhart, Indiana
Goshen – città della contea di Oldham, Kentucky
Goshen – comune della contea di Hampshire, Massachusetts
Goshen – comune della contea di Sullivan, New Hampshire
Goshen – comune capoluogo della contea di Orange, New York
Goshen – villaggio della contea di Orange, New York
Goshen – township della contea di Clearfield, Pennsylvania
Goshen – città della contea di Utah, Utah
Goshen – città della contea di Addison, Vermont
Goshen – città della contea di Rockbridge, Virginia

 Sudafrica
Goshen – repubblica boera del XIX secolo